

Geografia 
 Lika – regione della Croazia
 Regione della Lika e di Segna – regione politico-amministrativa della Croazia
 Lika-Krbava – regione politico-amministrativa del Regno d'Ungheria
 Lika – fiume della omonima regione e pianura

Persone 
 Bujar Lika – calciatore svizzero naturalizzato albanese
 Gilman Lika – calciatore albanese
 Hasan Lika – ex calciatore albanese
 Ilion Lika – calciatore albanese